Чжунли:

 Чжунли — город уездного подчинения на острове Тайвань, на территории уезда Таоюань.
 Чжунли Цюань — один из старейших Восьми Бессмертных даосского пантеона.